

Nom commun 
Brocard est un mot français qui a plusieurs sens.

 Un ancien terme de droit, nom donné aux principes ou premières maximes latines de droit (brocardica juris) qui serait proviendrait du nom de Burckard ou Burchard de Worms latinisé  en  Burchardus 
 par exemple « Dura lex, sed lex » est un brocard
 le terme est également utilisé en anglais et dans les langues latines (brocardo).

 Une raillerie, brocarder  quelqu'un consiste à lui lancer des sarcasmes.  
 Un chevreuil mâle de plus d'un an dont les bois ne sont pas encore ramifiés. Entre 6 mois et un an on parlera de chevrillard et avant 6 mois de faon.

Patronyme 

 Saint Brocard (+1231), ermite français
Brocard de Saint-Nicolas, carme flamand du .
 Arnaud Brocard (1986-), footballeur
 Antonin Brocard (1885–1950), général d'aviation.
 Bertrand Brocard (1953-), producteur et développeur de jeux vidéo et de services internet
 Blandine Brocard (1981-), femme politique française
 Christian Brocard (1930-), acteur français
 Elisa Brocard (1984-), fondeuse italienne
 Félix Antonin Gabriel Brocard (1885-1950), général français
 François Brocard (1860-1937), homme politique
 Georges Louis Marie Brocard (1886 – 1947), général français
 Henri Brocard (1839-1900), parfumeur français installé en Russie
 Henri Brocard (1845-1922), mathématicien
 Jean Brocard (1920-), homme politique français
 Léna Brocard (2000-), coureuse du combiné nordique française
 Philippe Brocard (1950-1986), syndicaliste
 Suzanne Brocard (1798-1855), actrice française
 Philippe-Joseph Brocard (1831-1896), verrier français

Toponyme 

 Pont-Brocard, ancienne commune normande, dans la Manche

Mathématiques 

 Les figures de Brocard 
 Les points de Brocard
 Le cercle de Brocard
 la conjecture de Brocard en théorie des nombres

Voir aussi 

 Brocart
 le patronyme Brochard

Patronyme français